Carrer de l'Hospital (Barcelona) a Barcelona
 Carrer de l'Hospital (Esparreguera) a Esparreguera
 Carrer de l'Hospital (Llagostera) a Llagostera
 Carrer de l'Hospital (València) a València